Emilio Mont nació el 23 de abril de 1998 en el departamento de Quetzaltenango, Guatemala. Es un jugador de fútbol que actualmente milita en el club Xelajú Mario Camposeco de la Liga Nacional de Guatemala.

Trayectoria

Xelajú 
Emilio es un jugador que juega en el medio campo, es oriundo de la ciudad de Quetzaltenango y actualmente milita en las ligas menores y es tomado en cuenta en convocatorias del Xelajú . En la era del director técnico Nahúm Espinoza quien le da el visto bueno para poderlo ascender al equipo mayor del Xelajú Mario Camposeco. Emilio ha jugado desde años atrás formándose futbolística mente en el Xelajú Mario Camposeco, en donde es tomado en cuenta en la categoría sub-20 y actualmente (Clausura 2015) tomado en cuenta en el equipo mayor del Xelajú por el director técnico Hernan Medford. 

Emilio debuta en la Liga Nacional un sábado 8 de agosto de 2015 por la fecha 2 del Torneo Apertura 2015 en un partido Xelajú contra Deportivo Mictlan entrando de cambio en el segundo tiempo, partido en el que suma sus primeros minutos en el balón pie nacional y teniendo una buena actuación en su debut haciendo un pase a gol.

Selección nacional 
A nivel de selecciones nacionales ha sido convocado con la sub-17, donde fue tomado en cuenta por el entrenador Juan Manuel Funes.

Clubes

Referencias 

Nacidos en Quetzaltenango
Futbolistas de Guatemala
Futbolistas del Xelajú Mario Camposeco